I Campionati del mondo di winter triathlon del 1997 (I edizione) si sono tenuti a Malles Venosta in Italia, in data 23 marzo 1997.

Tra gli uomini ha vinto l'italiano Paolo Riva. Tra le donne ha trionfato l'italiana Maria Canins.

Si è aggiudicato il titolo mondiale nella categoria junior il francese Jeremie Gachet.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Medagliere

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 1997
Campionati del mondo Ironman 70.3
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 1997

1997
Competizioni sportive a Malles Venosta
Triathlon nel 1997